

Geografia 
 Castelletto Cervo – comune italiano in provincia di Biella
 Castelletto d'Erro – comune italiano in provincia di Alessandria
 Castelletto di Branduzzo – comune italiano in provincia di Pavia
 Castelletto d'Orba – comune italiano in provincia di Alessandria
 Castelletto Merli – comune italiano in provincia di Alessandria
 Castelletto Molina – comune italiano in provincia di Asti
 Castelletto Monferrato – comune italiano in provincia di Alessandria
 Castelletto sopra Ticino – comune italiano in provincia di Novara
 Castelletto Stura – comune italiano in provincia di Cuneo
 Castelletto Uzzone – comune italiano in provincia di Cuneo
 Castelletto – l'unica frazione di Cuggiono nella città metropolitana di Milano
 Castelletto – frazione di Polpenazze in provincia di Brescia
 Castelletto – quartiere di Genova
 Castelletto – quartiere di Marino in provincia di Roma
 Castelletto – frazione di Brenzone in provincia di Verona
 Castelletto – frazione di Leno in provincia di Brescia
 Monte Castelletto – montagna delle Alpi Cozie
Cima Castelletto – montagna delle Alpi liguri
 Castelletto – cima delle Tofane
  Castelletto – montagna della Catena del Lagorai

Persone 
 Bernardo Castelletto (... – 1625) - poeta e naturalista italiano.
 Jean-Charles Castelletto (1995) – calciatore francese naturalizzato camerunese.

Altro 
 Castelletto – una struttura della Porta San Paolo a Roma
 Castelletto – struttura difensiva della città di Corbetta (MI)
 Castelletto bancario – tipo di finanziamento